Carlquist ist der Familienname folgender Personen:

Gunnar Carlquist (1889–1963), schwedischer Bibliothekar, Lexikograf, Geschichtswissenschaftler und Historiker
Sherwin Carlquist (* 1930), US-amerikanischer Botaniker und Fotograf